Кондадо-де-Кастильново ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сепульведа. Занимает площадь 23,90 км². Население — 108 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 50 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Asociación Hispano-Mexicana Castilnovo S.A.

Муниципалитеты Сеговии